Роберт Грант Питс "Боб" Вејтон (; 29. март 1908 — 28. мај 2020) био је британски суперстогодишњак, који је у тренутку смрти био најстарији живи мушкарац на свету.

Биографија
Вејтон је рођен 29. марта 1908. године у Кингстону на Халу у Енглеској. Био је један од седморо деце. Похађао је школу до 16. године. У младости се преселио на Тајван да предаје у мисионарској школи, мада је прво морао да проведе две године у Јапану, учећи језик. Вејтон је 1937. године оженио Агнес, учитељицу коју је познавао откад су заједно студирали у Енглеској. Након што су се венчали у Хонг Конгу, вратили су се на Тајван где им се родило прво дете, Дејвид. Породица је 1939. године одлучила да се врати у Уједињено Краљевство, али су због почетка Другог светског рата одлучили да се преселе у Торонто у Канади. Док су били у Канади, добили су још двоје деце, Питера и Дороти. Вајтон се касније преселио у Конектикат, и радио је у фабрици која је производила авионе за Уједињено Краљевство како би им помогла у рату. Такође је сарађивао са Америчком тајном службом. Касније се преселио у Вашингтон, а потом се вратио у Енглеску након завршетка рата, преузевши наставно место на универзитету у Лондону. 1973. године, са супругом се преселио у Алтон у Хемпширу. Агнес је умрла 1995. године, а њихов син Питер умро је 2014. године. 2016. године, Вејтон је имао 10 унука и 25 праунука.

Вејтон је умро од рака, 28. маја 2020. године, у доби од 112 година и 60 дана.

Дуговечност
2016. године, постао је најстарији живи мушкарац у Великој Британији, заједно са Алфом Смитом из Шкотској који је рођен истог дана. Вејтон и Смит су делили титулу све до Смитове смрти 4. августа 2019. године. Након смрти Хилде Клулов, 24. децембра 2019. године, Вејтон је постао најстарија жива особа у Великој Британији, титула коју је делио са Џоан Хокуард која је рођена истог дана. Верује се како је постао најстарији живи мушкарац у Европи након смрти 114-годишњег Густава Гернета из Немачке, 21. октобра 2019. године. Након смрти 112-годишњег Читетсуа Ватанабеа из Јапана, 23. фебруара 2020, Вејтон постаје најстарији живи мушкарац на свету. Дана 30. марта 2020. године, Вејтон улази у Гинисову књигу рекорда као најстарији живи мушкарац на свету.

Спољашње везе
 Bob Weighton (Gerontology Wiki)
Englishman Bob Weighton confirmed as the world’s oldest man living at 112 (Guinness World Records, 31. март 2020.)
 Најстарији човјек на свијету данас слави рођендан: “Штета што сам морао да откажем прославу” (Glas Srpske, 29. март 2020)

Рођени 1908.
Умрли 2020.
Суперстогодишњаци
Британци
Биографије, Уједињено Краљевство